Miejscowości w Polsce
 Szydłówek-Kolonia – część wsi Szydłówek w woj. mazowieckim w pow. mławskim, w gminie Szydłowo
 Szydłówek-Kolonia – nazwa niestandaryzowana, część wsi Szydłówek w woj. mazowieckim w pow. szydłowieckim, w gminie Szydłowiec